Plaats in Indonesië
 Ngetuk (Gunungwungkal),in het onderdistrict Gunungwungkal in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Ngetuk (Nalumsari), in het onderdistrict Nalumsari in het regentschap Jepara in de provincie Midden-Java